Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Sofia, en Bulgarie, du 14 au 22 octobre 1950.

Équipes présentes

Poule unique

Classement 

1950
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1950
Europe féminin 1950
Europe féminin 1950
Europe féminin
1950 en Bulgarie
Octobre 1950